The Nighttrain, lied van de Spaanse band Kadoc uit 1996
 Nighttrain (band), Duitse band tussen 1972 en 1989
 Nightrain, lied van Guns N' Roses uit 1989
 Nighttrain (radioprogramma), een radioprogramma van de VPRO, voorloper van Boogie Nights